

Caratteristiche tecniche
È stato un terzino destro.

Carriera
Nel 2015, dopo aver militato nelle serie inferiori del calcio brasiliano, il  lo acquista in prestito triennale dal . Esordisce il 23 settembre successivo in occasione del match di Taça da Liga perso 2-1 contro il .

Nel 2018, dopo aver collezionato 93 presenze in campionato con il , viene acquistato a titolo definitivo dal .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Nacional: 2019-2020

Note

Collegamenti esterni

Calciatori deceduti nel periodo di attività
Morti in Brasile